Maleva ist der Name folgender Ortschaften:
 ein Dorf in Estland in der Landgemeinde Saaremaa im Kreis Saare, siehe Maleva (Saaremaa)
 eine Stadt auf den Salomonen in der Provinz Choiseul, siehe Malevangga